Dorfkirche Bebertal steht für folgende Kirchengebäude im Ortsteil Bebertal der Gemeinde Hohe Börde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt:

 Dorfkirche Bebertal I, siehe St. Godeberti
 Dorfkirche Bebertal II